Села:
 Пасічне — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Пасічне — Донецька область, Олександрівський район
 Пасічне — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Пасічне — Полтавська область, Новосанжарський район
 Пасічне — Харківська область, Валківський район

Селище:
 Пасічне — Одеська область, Саратський район